Sint-Jacobuskapel (Belfeld), een kapel in de Nederlandse gemeente Venlo
 Sint-Jacobskapel (Galder), een kapel in de Nederlandse gemeente Alphen-Chaam
 Sint-Jacobuskapel (Herten), een kapel in de Nederlandse gemeente Roermond
 Sint-Jacobskapel (Lier), een kapel in de Belgische stad Lier
 Sint-Jacobskapel (Maastricht), een verdwenen kapel in de Nederlandse stad Maastricht, zie Sint-Jacobsgasthuis (Maastricht)
 Sint-Jacobskapel (Nijmegen), een kapel in de Nederlandse stad Nijmegen
 Sint-Jacobuskapel (Roermond), een kapel in de Nederlandse stad Roermond
 Sint-Jacobuskapel (Thorn), een kapel in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Sint-Jacobskapel (Vragender), een kapel in de Nederlandse gemeente Oost Gelre
 Sint-Jacobskapel (Amsterdam), een kapel in Amsterdam.